Изборите за Европейски парламент през 2014 г. в България се състоят на 25 май (неделя) и на тях са избрани 17 български депутати.

Участници и кандидати 
За участие в изборите са регистрирани следните организации:

 Самостоятелни партии
 ГЕРБ
 Синьо единство
 БАСТА
 Българска комунистическа партия
 Атака
 Българската левица
 ДПС
 Национален фронт за спасение на България
 Глас народен
 Зелените
 Съюз на комунистите в България
 Зелена партия
 Християндемократическа партия на България
 Партия на зелените
 Българска национално-патриотична партия
 Коалиции
 Реформаторски блок
 България без цензура
 Коалиция за България
 КОД – Антония Първанова, Илияна Раева – ОБ, НДСВ, СДП
 АБВ
 Националистически партии на България – „Свобода“ и „Либертас България“

Три други партии – Българска демократична общност, Партия на българските комунисти и Национал-демократична партия – са регистрирани първоначално, но регистрацията им е отменена на 12 април, тъй като не са събрали изискваните 2500 подписа на граждани.

Регистрирани са и трима независими кандидати:

 Виктор Тенчев Папазов
 Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти
 Евгения Златева Банева

Отпадат повечето от първоначално регистрираните независими кандидати: Валентин Любомиров Богданов, който оттегля кандидатурата си, Александър Райков Алексиев, чиято регистрация е обявена за недействителна поради настоящ адрес в САЩ, Николай Добринов Йовев и Янаки Ганчев Ганчев – поради недостатъчен брой подписи на граждани, както и Александър Евгениев Сандев, Орлин Каменов Калев и Пламен Панталеев Панталеев, които не фигурират в бюлетината.

Бюджет 
Според „Институт за развитие на публичната среда“ общата стойност на договорите на партии и коалиции с медии за предизборно отразяване към 28 май е 4 милиона лева. Политическите сили, дали за медийна пропаганда суми над 100 000 лева, са: 1 085 665 лева платени от България без цензура, 740 135 от Коалиция за България, 648 674 от Атака, 360 403 от Реформаторски блок, 294 500 от ДПС, 229 318 от АБВ, 133 271 от ГЕРБ и 123 864 от Коалиция обединени демократи – Антония Първанова, Илияна Раева – ОБ, НДСВ, СДП.

Социологически проучвания и сондажи 
През периода от парламентарните избори от 2013 г. до европейските избори от 2014 г. от страна на партийни водачи, публични фигури и професионални социолози многократно са изразявани съмнения в достоверността на данните на редица социологически агенции и дори подозрения в системна преднамерена подмяна на резултатите от проучванията на партийните предпочитания с цел оказване на влияние върху обществените нагласи и политическите процеси. Някои от ръководителите на агенциите с особено големи разминавания между прогнозни данни и окончателни резултати на ЦИК са подложени на публично осмиване чрез връчването на анти-наградата „Златен скункс“.

Резултати 

Окончателните резултати са обявени в 19:00 ч. на 26 май 2014 г. от ЦИК след като всички избирателни протоколи са били обработени. 

Избраните за депутати в Европейския парламент са:
 ГЕРБ
 Андрей Ковачев
 Владимир Уручев
 Ева Паунова
 Емил Радев
 Мария Габриел
 Томислав Дончев

 Коалиция за България
 Георги Пирински
 Илияна Йотова
 Момчил Неков
 Сергей Станишев

 ДПС
 Илхан Кючюк
 Искра Михайлова
 Неджми Али
 Филиз Хюсменова

 България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден
 Ангел Джамбазки
 Николай Бареков

 Реформаторски блок
 Светослав Малинов

Източници и бележки

Вижте също 
 Избори за Европейски парламент 2014

България
2014
2014 година в България